Левашово — топоним в России.

Населённые пункты 
 Левашово — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Левашово — посёлок в составе города Кургана Курганской области.
 Левашово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Левашово — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Левашово — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Левашово — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Левашово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Левашово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Левашово — деревня в Анастасиевском районе Ростовской области.
 Левашово — посёлок на территории Выборгского района Санкт-Петербурга.
 Левашово — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Левашово — село в Тукаевском районе Татарстана.
 Левашово — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Левашово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Левашово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Левашово — село в Некрасовском районе Ярославской области.

Другое 
 Левашово — железнодорожная станция.
 Левашово — военный аэродром в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
 Левашово — озеро и микрорайон в городе Кургане.

См. также 
 Левашов
 Левашовка
 Левашовское мемориальное кладбище